Sosigenes ist:

Name folgender Personen:

 Sosigenes aus Alexandria, hellenistisch-ägyptischer Astronom
 Sosigenes der Peripatetiker, aristotelischer Philosoph und Astronom
 Sosigenes (Bildhauer), antiker griechischer Bildhauer

Außerdem:
 Sosigenes (Mondkrater), benannt nach Sosigenes aus Alexandria
 Rimae Sosigenes, System von Mondrillen in der Nähe des gleichnamigen Kraters